Голосницкий — фамилия. Известные носители:

 Голосницкий, Кирилл Кириллович (род. 1994) — российский регбист.
 Голосницкий, Никанор Сергеевич (1901—1980) — советский и польский военачальник, военный разведчик.